François Eliès dit Abeozen (1896-1963), romancier et auteur de pièces de théâtre en breton.
 Gabriel Eliès (1910-1978), prêtre et écrivain de langue bretonne.
 Joan Elies Adell i Pitarch (1968-), est un poète et un essayiste de langue catalane.
 Yann Eliès (1974-), navigateur et skipper français.

Patronyme breton